Naselja u BiH:
 Ramići (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Ramići (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Donji Ramići, naselje u općini Ključ
 Gornji Ramići, naselje u općini Ključ